Андеґраунд — від  — підпілля.

 Андеґраунд  — термін для позначення культури, яка суперечить усталеним  нормам, деяких проявів субкультури й контркультури

 Андерґраунд (мистецтво) — ряд напрямів у сучасному мистецтві, започаткованих як опозиційні в радянський період

 «Андеґраунд»  — фільм Емира Кустуриці 1995-го року